Чен (міра) — одиниця вимірювання розміру війська в стародавньому Китаї

Персоналії 
 Патрік Чен — канадський фігурист
 Джу Чен — китайська шахістка, міжнародний майстер
 Натан Чен (англ. Nathan Chen) — американський фігурист
 Ізабелла Чен — агент розвідки Тайваню.

Топоніми 
 Чен — гора (2690 м) у Східному Сибіру, Росія.